Chipp ist der Nachname folgender Personen:
 Don Chipp (1925–2006), australischer Politiker
 Edmund Chipp (1823–1886), britischer Organist und Komponist
 Herbert Chipp (1850–1903), englischer Tennisspieler, erster Geschäftsführer des englischen Tennisverbands
 Thomas Ford Chipp (1886–1931), englischer Botaniker

Siehe auch:
 Chip